Alizé Cornet e Jaroslava Švedova erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Chan Hao-ching e Latisha Chan hanno sconfitto Naomi Broady e Heather Watson con il punteggio di 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (campionesse)
  Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

 Liang Chen /  Yang Zhaoxuan (primo turno)
 Shūko Aoyama /  Makoto Ninomiya (semifinale)

Wild card 

  Eudice Chong /  Katherine Ip (primo turno)

 Ng Kwan Yau /  Zheng Saisai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 2016
WTA Tour 2016